Кубок России по регби 2014 — регбийный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/4 финала. Первая стадия стартовала 21 сентября. В финале 5 октября красноярский «Енисей-СТМ» в гостях одержал победу над московской «Славой». Финалисты турнира в начале следующего сезона разыграют Суперкубок, так как «Енисей-СТМ» выиграл и чемпионат России.
Из-за отборочных матчей Чемпионата мира по регби 2015 против Уругвая в турнире не принимали участие игроки сборной России.

Турнирная сетка 

 Регбийные клубы «Империя» (Пенза) и «Фили» (Москва) отказались от участия в розыгрыше Кубка России в связи с тяжелым финансовым положением.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Кубок России по регби
Спорт в России в 2014 году